Conteville ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Conteville (Calvados) im Département Calvados (ehemalige Gemeinde)
 Conteville (Eure) im Département Eure
 Conteville (Oise) im Département Oise
 Conteville (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime
 Conteville (Somme) im Département Somme

mit Namenszusatz:
 Conteville-en-Ternois im Département Pas-de-Calais
 Conteville-lès-Boulogne im Département Pas-de-Calais

Außerdem bezeichnet Conteville:
 Conteville (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht